Радошевићи могу бити:

 Радошевић, презиме

или

 Радошевићи (Сребреница), насељено мјесто у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Радошевићи (Вареш), насељено мјесто у општини Вареш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Радошевићи (Врбовско), насељено мјесто града Врбовског, Горски котар, Република Хрватска